Le stade Raymonde-Delabre est un stade de football se situant à Hénin-Beaumont. Il est, avec le Stade Octave-Birembaut, l'un des deux principaux stades de la ville.

Historique 
Le stade Delabre fut le terrain officielle du FCF Hénin-Beaumont jusqu'à la saison 2010-2011 où l'équipe féminine héninoise décida de jouer au stade Birembaut. Le stade n'est pas délaissé pour autant car il est aussi le terrain de l'Olympique Héninois, petit club de football ayant été champion de Promotion Première (équivalent à la  dans le district Artois) et revienne en tant que promu en Première () après avoir été relégué lors de la saison 2007-2008.

Liens externes 
 photo du stade

Raymond-Delabre
Delabre, Raymond
Delabre, Raymond
Hénin-Beaumont